Гуркюфф () — французская фамилия. Известные носители:

 Гуркюфф, Йоанн (род. 1986) — французский футболист, полузащитник.
 Гуркюфф, Кристиан (род. 1955) — французский футболист и футбольный тренер.